Barge se može odnositi na:
 Barđe, naselje u italiji
 Šlep, barža